12-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике прошёл с 29 августа по 3 сентября 1978 года на стадионе Эвжена Рошицкого в Праге, столице Чехословакии.

В соревнованиях приняли участие 1004 атлета из 29 стран Европы. Было разыграно 40 комплектов медалей (24 у мужчин и 16 у женщин).

Медалисты 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Мужчины 

* Для определения победителя в соревнованиях десятиборцев использовалась старая система начисления очков. Пересчёт с использованием современных таблиц перевода результатов в баллы (принятых в 1985 году) приведён в скобках.
 Допинг-проба серебряного призёра в толкании ядра у мужчин, Евгения Миронова из СССР, взятая после завершения соревнований, дала положительный результат на наличие в организме запрещённых веществ. Решением совета ИААФ от 28 апреля 1979 года спортсмен был дисквалифицирован на 18 месяцев. Его результат на чемпионате Европы — 1978, 2-е место с попыткой на 20,87 м, был аннулирован.

Женщины 

* Для определения победителя в соревнованиях пятиборок использовалась старая система начисления очков. Пересчёт с использованием современных таблиц перевода результатов в баллы (принятых в 1985 году) приведён в скобках.
 Советская легкоатлетка Надежда Ткаченко, выигравшая соревнования в пятиборье с результатом 4744 очка, была дисквалифицирована на 18 месяцев и лишена золота турнира в связи с положительной допинг-пробой.

Медальный зачёт 
Медали в 40 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 19 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 

1978
Август 1978 года
Сентябрь 1978 года
Спорт в Чехословакии в 1978 году
Чемпионаты Европы в Чехословакии
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Чехословакии
Международные спортивные соревнования в Праге
Чемпионаты Европы в 1978 году
1978 год в лёгкой атлетике